Торрелапа́ха (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комунидад-де-Калатаюд. Занимает площадь 15,7 км². Население — 45 человек (на 2010 год). Расстояние — 124 км до административного центра провинции.

Покровителем города считается Дева Мария.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Муниципалитеты Сарагосы